Bonnardel est un nom propre.

Patronyme 
Alexandre François Bonnardel (1867–1942), peintre français ;
François Bonnardel (né en 1967), homme politique québécois ;
Hippolyte Bonnardel (1824–1856), sculpteur français ;
Jérôme Bonnardel (né en 1972), céiste français ;
Philippe Bonnardel (1899–1953), footballeur français ;
Raymond Bonnardel (1901–1988), psychologue français ;
Yves Bonnardel, philosophe, essayiste et éditeur, militant libertaire et égalitariste français.

Voir aussi 
Françoise Bonardel, philosophe française.

Homonymie